Metzenbaum ist der Familienname folgender Personen:

 Howard Metzenbaum (1917–2008), amerikanischer Politiker
 Myron Metzenbaum (1876–1944), amerikanischer Mediziner